Чаргхат — топоним.

 Чаргхат — город и муниципалитет на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Чаргхат — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Раджшахи.